Едсон Брафгейд (;  8 квітня 1983, Парамарибо, Суринам) — нідерландський футболіст, лівий захисник, гравець клубу «Утрехт» та, в минулому, національної збірної Нідерландів, срібний призер Чемпіонату світу 2010.

Статистика
Дані станом на 28 січня 2011 р.

Титули і досягнення 
 Володар Кубка Нідерландів (1):
 «Утрехт»: 2003-04
 Володар Суперкубка Нідерландів (1):
 «Утрехт»: 2004
 Володар Суперкубка Німеччини (1):
 «Баварія»: 2010
 Чемпіон Європи (U-21):
 Нідерланди (U-21): 2006
 Віце-чемпіон світу: 2010

Примітки

Посилання
 Статистика на VI.nl 
 Статистика на ussballdaten.de 
 

Нідерландські футболісти
Футбольні воротарі
Футболісти «Утрехта»
Футболісти «Твенте»
Футболісти «Селтіка»
Футболісти «Баварії» (Мюнхен)
Футболісти «Гоффенгайма»
Футболісти «Лаціо»
Гравці збірної Нідерландів з футболу
Гравці чемпіонату світу з футболу 2010
Нідерландські футбольні легіонери
Футбольні легіонери в Шотландії
Футбольні легіонери в Німеччині
Футбольні легіонери в Італії